Одержима — це божевільна людина, позбавлена будь-якого сенсу існування.

 Одержимість — психічний стан людини, що характеризуються відчуттям підлеглості ворожій і незборимій, зазвичай ірраціональній, силі

У літературі 
 Одержима (1901) — драматична поема Лесі Українки
 Одержима (2011) — роман Марини та Сергія Дяченків